Пётр Корнилов:
 Корнилов, Пётр Васильевич — советский государственный и политический деятель.
 Корнилов, Пётр Власович (1911—1986) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Корнилов, Пётр Григорьевич (1924—1982) — марийский советский писатель, журналист, общественный деятель.
 Корнилов, Пётр Евгеньевич (1896—1981) — историк искусства.
 Корнилов, Пётр Петрович (1804—1869) — генерал-лейтенант, московский комендант.
 Корнилов, Пётр Яковлевич (1770—1828) — генерал-лейтенант.